Степанково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Степанково — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Степанково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Степанково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Степанково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Степанково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Степанково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Степанково — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Степанково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.